Stephan Keller – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 Stephan Keller – politico tedesco